

Polska 
 Jasiennik – szzczyt w Beskidzie Sądeckim
 Jasiennik Stary – wieś w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim
 Jasiennik - dopływ Jasiołki.

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jatznick